Naselja u Srbiji:
 Jarebice (Tutin, Srbija), naselje u sastavu općine Tutin
 Jarebice (Loznica, Srbija), naselje u sastavu općine Loznica

 Jarebice, vrsta ptice